San Aigulfo puede designar varios santos cristianos :

 Aigulfo de Lérins (f. c. 675), abad de Lérins y mártir ; celebrado el 3 de septiembre;
 Aigulfo de Bourges (f. 835), obispo de Bourges; celebrado el 22 de mayo.